134 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Кругобайкальской железной дороге в Маритуйском сельском поселении Слюдянского района Иркутской области. Находится в 32 км от станции Слюдянка I.

Этимология 
Название установлено по километражу от станции Иркутск-Сортировочный.

История 
 В 1905 году в эксплуатацию была введена ветка Кругобайкальской железной дороги от станции Байкал до станции Слюдянка II, платформа получила связь с городом Слюдянкой.
 В 1956 году ветка Байкал — Иркутск была выведена из эксплуатации, остановочный пункт стал находиться на тупиковой ветке Байкал — Слюдянка.
 По состоянию на 2015 год, по Кругобайкальской железной дороге несколько раз в неделю курсируют пассажирские поезда, время от времени осуществляется пропуск экскурсионных поездов.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги